Isígon de Nicea, escriptor grec.
 Isígon, escultor grec.